El acrónimo IOMA puede referirse a:

Industrial de Operación y Mantenimiento Preventivo, S.L. Compañía española dedicada a servicios técnicos industriales. [www.grupoioma.com]
Italian Online Movie Awards, un premio cinematográfico italiano. (ver sitio oficial)
Institute of Management and Administration, sociedad de informaciones financieras. (ver sitio oficial)
International Oxidative Medicine Association, asociación profesional y paraprofesional que recoge información sobre medicina oxidativa.
International Oxygen Manufacturers Association, asociación mundial de productores y vendedores de gases medicinales, en particular oxígeno. (ver sitio oficial)
Instituto de Matemática y Aplicaciones, institución académica de la India. (ver IOMA.org sitio oficial
Instituto Obra Médico Asistencial, instituto oficial provincial de Buenos Aires, Argentina, creado por decreto el 24 de junio de 1957. (ver sitio oficial)